Mary Queen of Scots è uno dei nomi con cui è conosciuta Maria Stuarda, regina di Scozia dal 1542 al 1567.

Cinema
 Mary Queen of Scots – cortometraggio del 1922 diretto da Edwin Greenwood
 Maria Stuarda, regina di Scozia (Mary Queen of Scots) – film del 1971 diretto da Charles Jarrott
 Mary Queen of Scots – film del 2013 diretto da Thomas Imbach
 Maria regina di Scozia (Mary Queen of Scots) – film del 2018 diretto da Josie Rourke

Letteratura
 Mary, Queen of Scots – libro del 1831 scritto da Mary Russell Mitford
 Maria Stuarda, Regina di Scozia (Mary Queen of Scots) – libro del 1969 scritto da Antonia Fraser

Teatro
 Mary, Queen of Scots – opera teatrale del 1977 composta da Thea Musgrave